Ruchoma tarcza, 50 m to jedna w ośmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1972 w Monachium. Strzelano do tarczy z sylwetką biegnącego dzika.  Wystartowało 28 zawodników (samych mężczyzn) z 16 krajów. Konkurencję tę w tym formacie rozegrano po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich.

Rozegrano tylko rundę finałową 31 sierpnia i 1 września.

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w dwóch rundach, najpierw z wolnym przebiegiem tarczy, potem z szybkim przebiegiem tarczy, w każdej po trzy serie po 10 strzałów. Jakiw Żełezniak ustanowił rekord świata wynikiem 569 punktów.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972